Cesny-aux-Vignes, Calvados
 Cesny-aux-Vignes-Ouézy, Calvados, voormalige fusiegemeente
 Cesny-Bois-Halbout, Calvados